13,2×96 мм Hotchkiss (изначально 13,2×99 мм Hotchkiss) — французский крупнокалиберный пулемётный патрон первой половины XX века. Он был спроектирован фирмой Hotchkiss et Cie для использования в крупнокалиберном пулемёте Hotchkiss M1929. Кроме Франции, патрон также производился в Бельгии, Великобритании, Италии, Мексике, Польше, Румынии и Японии, поставлялся в Грецию, Румынию, Китай, Чили, Мексику и др. После окончания Второй мировой войны широко использовавшийся в Европе 13,2-мм Гочкис быстро был вытеснен пулемётами под патроны 12,7 Браунинг и советский 12,7×108 мм — стандартные боеприпасы двух военных блоков, куда вошла большая часть европейских стран. В настоящее время ни оружие калибра 13,2×96 мм, ни сами патроны не выпускаются и на вооружении не состоят.

Описание 
Патрон имел гильзу бутылочной формы с проточкой. Первоначально длина гильзы была 99 мм, в связи с чем существовала некоторая путаница с аналогичным американским патроном 12,7×99 мм. Чтобы избежать использования патрона в непредназначенном для него оружии, в 1935 году длину гильзы у патронов французского и бельгийского выпуска уменьшили до 96 мм за счёт укорачивания дульца (в других странах производители не меняли длину гильзы). Патроны с укороченными гильзами было легче отличать от американских патронов. В остальном обе версии 13,2-мм патрона идентичны. Масса пули составляла 52 грамма, начальная скорость 800 м/с и дульная энергия 16 640 Дж. После захвата Франции нацистской Германией, немцы выпустили относительно небольшое количество 13,2-мм патронов Гочкиса для снабжения трофейных пулемётов. Немецкие патроны имели стальную и ещё более короткую гильзу (93 мм), что было вызвано использованием пуль немецкого образца с ведущим пояском.

Оружие 
 13,2 mm Hotchkiss M1929.
 Тип 3 — японский авиационный пулемёт на базе Браунинг М2.
 Тип 93 — японский зенитный пулемёт, почти точная копия французского Hotchkiss.
 Breda Mod. 31 — итальянская лицензионная копия Hotchkiss M1929.
 13,2 mm Browning FN — бельгийский вариант американского 12,7-мм пулемёта Browning M1921.

Другие обозначения 
 13.2x99 Hotchkiss
 13.2 Vickers-Armstrong
 13.2x99 Breda
 13.2 Japones
 13.2 Japanesse Type 3 - Type 93
 .52"
 Patrone 821 (b)
 Patrone 821 (f)
 13.2 Mle. 1930
 13.2 Hotchkiss Mod. 1923
 13.2 Hotchkiss Long 1925
 SAA 9350
 XCR 13 099 BGC 020.

Примечания

Литература 
 

Крупнокалиберные патроны
Патроны центрального воспламенения
Патроны без выступающей закраины
Появились в 1929 году во Франции